Стефан Вицо (Котор, 28. фебруара 1995) црногорски је фудбалер који тренутно наступа за Графичар.

После развојних узраста током којих је најпре наступао за Црну Гору, а затим за Србију, Вицо је био у саставу младе репрезентације Црне Горе код селектора Мојаша Радоњића. Вицо је такође био на списку Б репрезентације Црне Горе за ревијалну утакмицу против А тима те државе 2016. године.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 1995.
Црногорски фудбалери
Српски фудбалери
Которани
Фудбалери Рада
Фудбалери Жаркова
Фудбалери Инђије
Фудбалери Јавора
Фудбалери Графичара
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Десни бекови у фудбалу